Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2005 — 42-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 9 марта по 11 мая 2005 года. Трофей в третий раз завоевал коста-риканский клуб «Саприсса».

Отборочный турнир

Североамериканская зона 
Участниками финального турнира стали:
  УНАМ Пумас — чемпион клаусуры 2004 и чемпион апертуры 2004
  Монтеррей — финалист апертуры 2004
  Ди Си Юнайтед — чемпион MLS 2004
  Канзас-Сити Уизардс — победитель восточной конференции MLS 2004

Центральноамериканская зона 

Участниками финального турнира стали:
  Мунисипаль — обладатель Клубного кубка UNCAF 2004
  Саприсса — второе место Клубного кубка UNCAF 2004
  Олимпия — третье место Клубного кубка UNCAF 2004

Карибская зона 

Участниками финального турнира стали:
  Харбор-Вью — победитель Карибского клубного чемпионата 2004

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

|}

Чемпион

Ссылки 
 Статистика Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2005 на сайте RSSSF

2005
2005 год в футболе